Вторая Бундеслига 1998/1999 годов () — 25-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 30 июля 1998 года, а закончился 17 июня 1999 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Вторая Бундеслига 1998/99 на fussballdaten.de
 Вторая Бундеслига 1998/99 на rsssf.com

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году
Спорт в Германии в 1998 году
Спорт в Германии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999